Гоце-Делчев () — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области. Население составляет 33 208 человек (на 15 мая 2008 года).

Административный центр — город Гоце-Делчев, расположен в 105 км от областного центра — Благоевграда и в 203 км от столицы — города София.

Площадь территории общины — 315,8 км². Граничит:
 на западе с общиной Сандански;
 на севере с общиной Разлог;
 на востоке общиной Гырмен;
 на юге общиной Хаджидимово.

Кмет (мэр) общины Гоце-Делчев — Владимир Крыстев Москов (коалиция в составе 4 партий: Национальное движение «Симеон Второй» (НДСВ), Болгарская социал-демократия (БСД), Болгарская социалистическая партия (БСП) и Политическое движение социал-демократов (ПДСД)) по результатам выборов.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Баничан
 Борово
 Брезница
 Буково
 Господинци
 Гоце-Делчев
 Делчево
 Добротино
 Драгостин
 Корница
 Лыжница
 Мусомишта
 Средна

Примечания

Ссылки 
 Община Гоце Делчев 

Общины Благоевградской области